Алье — департамент на юге центральной области Франции. Департамент включает 3 округа, 35 кантонов и 320 коммун. В списке представлены коммуны департамента в алфавитном порядке.

Алье